Baldaquino: elemento arquitectónico para resguardo de altar, retábulo, escultura, portal, etc.
 Espécie de dossel, também chamado de "baldaquino", a encimar um andor, leito, trono, etc.
 Baldaquino da Basílica de São Pedro

Desambiguação